Погадаев — фамилия. Известные носители:
 Погадаев, Виктор Александрович (род. 1946) — советский и российский востоковед, историк, лексикограф и переводчик.
 Погадаев, Григорий Иванович
 Погадаев, Федот Абакумович — герой гражданской войны, в честь которого назывался совхоз в селе Горда.